– wczesny brytyjski komputer z 1950 r.
 ACE – środowisko typu framework
 ACE – Association Cynologique Europeenne (Europejskie Stowarzyszenie Kynologiczne)
 American Cinema Editors – Stowarzyszenie Amerykańskich Montażystów Filmowych
 Ace – brytyjski producent samochodów
 ACE-EV – australijski producent samochodów elektrycznych
 ACE (format pliku) – jedno z rozszerzeń pliku spakowanego
 konwertaza angiotensyny, skrót ACE () – enzym konwertujący angiotensynę
 ACE – (Eksperymenty meteorologiczne badające właściwości aerozoli)
 ACE – Akcja na rzecz Współpracy w zakresie gospodarki ()
 Automotive Components Europe, w skrócie: ACE – spółka giełdowa
 Advanced Composition Explorer, skrót ACE – amerykańska sonda kosmiczna
 Galaxy Ace – telefon firmy Samsung
 Port lotniczy Lanzarote

Zobacz też 
 Ace